Holderbank kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Holderbank, Aargau, ort och kommun, 
 Holderbank, Solothurn, ort och kommun,